Боромля — назва окремих об'єктів в Україні.

 Боромля — село, Сумська область, Охтирський район, Боромлянська сільська громада.
 Боромля — річка, Сумська область.
 Боромля — зоологічна пам'ятка природи, Сумська область, Конотопський район.
 Боромля — колишній об'єкт природо-охоронного фонду.
 Боромля — залізнична станція, Сумська дирекція залізничних перевезень.
 Боромля — всеукраїнський сільський музичний фестиваль.